Vader – polska grupa wykonująca muzykę z pogranicza thrash i death metalu
 Vader – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lewis
 Darth Vader – postać fikcyjna, jedna z głównych postaci sagi filmowej Gwiezdne wojny

Ludzie o nazwisku Vader 
 Artur Vader (1920–1978) – estoński i radziecki polityk
 Big Van Vader, właśc. Leon Allen White (ur. 1957) – amerykański zawodowy zapaśnik
 Els Vader (1959–2021) – holenderska lekkoatletka, olimpijka